Spitalhof ist der Ortsname von

 Hinterer Spitalhof, Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Ellwangen (Jagst) im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Spitalhof (Dirmstein), ehemaliges Hospiz mit Kapelle im rheinland-pfälzischen Dirmstein
 Spitalhof (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Spitalhof (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Spitalhof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Spitalhof (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Spitalhof (Wört), Ort der Gemeinde Wört im Ostalbkreis, Baden-Württemberg